Curio – elemento chimico della tavola periodica
Curio – comune della Svizzera
Curio – genere di piante
Curio – catena alberghiera